Osoby o tym nazwisku:
 Mykoła Bahacz (ur. 1993) – ukraiński lekkoatleta, kulomiot
 Ołeksandr Bahacz (ur. 1966) – ukraiński lekkoatleta, kulomiot